Tercer Milenio es un programa de televisión mexicano basado en fenómeno ovni extraterrestre, investigaciones, conferencias, noticias, monitoreo volcánico y medio ambiente. Fue producido por la empresa Televisa y por Jaime Maussan de manera independiente. Comenzó a emitirse en 2005, actualmente es emitido los domingos por el Canal A Más de TV Azteca, es conducido por el periodista e investigador Jaime Maussan.

Historia

2005-2012 
 
En el año 2005, se empezó a transmitir por la televisión mexicana «Los grandes misterios del tercer milenio» en ese entonces con ese nombre, actualmente es llamado «Tercer Milenio»

En junio de 2012, empezó el proyecto titulado «T3M.TV» se trata de llevar su contenido con temas especiales, conferencias, noticias, vigilancias «OVNI» y medio ambiente.

2014-2016: beWitness 
A finales de 2014, tercer milenio empezó a realizar el proyecto de una conferencia en el Auditorio Nacional titulada «beWitness» para presentarse el día 5 de mayo de 2015. Con la finalidad de presentar varias evidencias del fenómeno «OVNI» Extraterrestre, una de las evidencias es el cadáver de un ser encontrado en la supuestamente en «Area 51». Además se mostró un holograma en 3D de la reconstrucción del supuesto ser «Extraterrestre».

En marzo de 2016, tercer milenio comenzó el proyecto titulado «Monitoreo T3M» con la finalidad de colocar 2 cámaras en alta resolución enfocadas al los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, el monitoreo comenzó a transmitirse el 1 de abril de 2016 a través de una página de Internet y ahora es transmitido en YouTube.

2017-2018: Las momias de Nazca 
A inicios de 2017, tercer milenio comenzó a investigar junto con especialistas de Lima, Perú momias encontradas en Nazca Perú, se descubrió que las momias no son antiguos habitantes de Perú, si no que las momias fueron supuestos «Extraterrestres».

A mediados de 2017 tercer milenio unió fuerzas con la empresa «Gaia» haciendo un espacio web de Jaime Maussan en «Gaia».

A inicios de 2018, tercer milenio junto con la ya mencionada empresa «Gaia» comenzó el proyecto de la serie titulada «Nuevo, con Jaime Maussan» trata de supuestas decenas de implantes extraterrestres en el cuerpo humano.

El 5 de agosto, tercer milenio mostró por primera vez su nueva categoría titulada «Tercer Milenio por La Vida», conducido por Sebastián Maussan fue un espacio donde se investiga más a fondo la flora, fauna y el medio ambiente del mundo.

2019: Tercer Milenio 360 
El 6 de enero de 2019, Jaime Maussan anunció la salida del programa del canal NU9VE de Televisa y la llegada del programa a TV Azteca. El 13 de enero se emitió el primer programa de la serie por el canal a+.

El 11 de marzo de 2019, se emitió por primera vez el Noticiero de Jaime Maussan titulado «Tercer Milenio 360» por el canal a+, donde de lunes a viernes presenta noticias de interés público.

2020 - Presente 

El 30 de agosto de 2020, tercer milenio mostró por última vez vez su categoría titulada «Tercer Milenio por La Vida», fue un espacio donde se investigaba más a fondo la flora, fauna y el medio ambiente del mundo.

El 6 de septiembre de 2020, tercer milenio abrió una nueva categoría titulada «La Ultima Hora», conducido por Sebastián Maussan donde se exploran temas de interés mundial.

Véase también 
 Cuarto Milenio

Referencias

Enlaces externos 

 
 
 
 
 

Programas de televisión de México
Programas de televisión sobre pseudociencia